Název Sobětice má více sídel:
 Sobětice (Žimutice), část obce Žimutice v okrese České Budějovice
 Sobětice (Výsluní), část obce Výsluní v okrese Chomutov
 Sobětice (Klatovy), část města Klatovy v okrese Klatovy